Bussing ist der Familienname von:
 Caspar Bussing (1658–1732),  deutscher lutherischer Theologe, Mathematiker und Heraldiker
 William Bussing Burhaus (1933–2014), US- / costa-ricanischer Fischkundler

Siehe auch:
 Busing
 Büssing
 Bussin